Klaus Harms ist der Name folgender Personen:

* Klaus Harms (Geistlicher) (1906–1972), deutscher Pfarrer
 Klaus Harms (Theologe), deutscher Theologe 
 Klaus B. Harms (1946–1999), deutscher Journalist und Publizist
 Klaus C. Harms (* 1950), deutscher Schriftsteller 

Siehe auch:
 Claus Harms (Begriffsklärung)